Equinox oder Equinoxe steht für:
 Äquinoktium, Tagundnachtgleiche
 Equinox (norwegische Band), eine norwegische Thrash-Metal-Band
 Equinox (bulgarische Band), eine bulgarische Popband
 Equinox (Lied), eine Jazzkomposition von John Coltrane
 Equinox, ein Song der deutschen Thrash-Metal-Band Sodom, der sich auf dem Album Obsessed by Cruelty von 1986 befindet
 Equinox (Film), ein US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 1992
 Equinox (Fernsehserie), dänische Fernsehserie aus dem Jahr 2020
 Equinox (OSGi-Framework), ein Java-basiertes Framework
 Equinox (Spiel), ein Konsolenspiel von Sony aus dem Jahr 1994
 Equinoxe (Album), ein Album von Jean-Michel Jarre aus dem Jahr 1978
 Equinoxe (Theater), Staatstheater in Châteauroux, Frankreich
 First of the Year (Equinox), ein Song des Musikproduzenten Skrillex aus dem Jahr 2011
 Chevrolet Equinox, ein SUV von General Motors
 Celebrity Equinox, ein maltesisches Kreuzfahrtschiff
 Equinox (Computerspiel), Fantasy-Computerspiel aus dem Jahr 1993
 The Equinox, eine von Aleister Crowley herausgegebene Zeitschrift

Siehe auch:
 France Équinoxiale